titolazione – in chimica, è una tecnica dell'analisi quantitativa.
 titolazione – in medicina (nota come dosaggio), il processo di graduale aggiustamento del dosaggio di un farmaco fino a quando viene raggiunto l'effetto terapeutico desiderato.
 titolazione – nell'industria tessile, la determinazione del titolo, cioè il rapporto tra lunghezza e peso nel caso dei filati o il rapporto tra area e peso nel caso dei tessuti.
 titolazione – nello spettacolo, un'opera di mediazione linguistica.
 titolazione – in genealogia, l'indicazione dei titoli di un personaggio.

Altri progetti